Донський Дмитро Іванович (1350 — 1389) — великий князь московський та владимирський.
 Донський Борис Михайлович (1894 — 1918) — лівий есер-максималіст, терорист.
 Донський Марко Семенович — кінорежисер, драматург.
 Донський Григорій Маркович (1924—1992) — педагог, автор шкільних підручників з історії середніх віків.
 Ґренджа-Донський Василь Степанович (1897 — 1974) — український поет, письменник, журналіст, громадсько-культурний діяч, один із творців Карпатської України, редактор щоденної газети Карпатської України «Нова свобода», співредактор часопису «Русинъ».

Донський — місто, Тульська область
 Донський — хутір, Азовський район, Ростовська область
 Донський — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Донський — селище, Яйський округ, Кемеровська область

Російські прізвища